Der ERC Regen – genauer Vereinsname Eis- und Rollsportclub Regen – ist ein Eishockeyverein aus der niederbayerischen Kreisstadt Regen. Gegründet wurde er 1980 und spielt derzeit in der Eishockey-Bezirksliga Bayern, die Heim-Spielstätte ist das Eissportzentrum Regen, ehemals Franz-Zwiebel-Halle. Früher nahm die erste Mannschaft des ERC zeitweise an der vierthöchsten Spielklasse in Deutschland teil.

Geschichte 

Das Gründungsjahr des ERC Regen war 1980. Von 1981 bis 1986 war er in der Eishockey-Landesliga Bayern beheimatet. Der Aufstieg in der Saison 85/86 brachte ihn erstmals in die Bayernliga. Ab 1987/88 nahm man bis 91/92 wieder am Spielbetrieb der Eishockey-Landesliga Bayern teil. Der zweite Aufstieg in die Bayernliga gelang 1992, wo man die Liga bis zur Saison 94/95 halten konnte und dabei 94/95 sogar in der viertklassigen Bayernliga spielte. Es folgten viele Jahre in der Landes- und Bezirksliga. 2011 gelang wieder der Aufstieg in die Landesliga und 2013 in die viertklassige Bayernliga. Nach der Saison 2013/14 stieg die Mannschaft innerhalb von zwei Saisonen aus der Bayernliga über die Landesliga in die Bezirksliga ab.

Erfolge

Platzierungen 

Quelle: passionhockey.com,  Quelle: rodi-db.de Quelle: icehockeypage.de

Heute 
Neben der Herrenmannschaft – den Red Dragons – nahm im Nachwuchsbereich – den Young Dragons – in der Saison 2016/17 die Kleinstschülermannschaft des ERC als Spielgemeinschaft mit dem Deggendorfer SC am Spielbetrieb teil.

Weblinks 
 Website des ERC Red Dragons Regen
 Webseite Eishalle Regen

Einzelnachweise 

Regen, ERC
Organisation (Regen, Stadt)
Regen, ERC
Gegründet 1980